Музей икон в Варшаве () — художественный музей в городе Варшава в Польше, в собраниях которого хранятся произведения иконописного искусства. Основан 29 ноября 2011 года. Является филиалом музея Варшавской православной митрополии. Находится на улице Лелеховской на территории православной  во имя святого преподобномученика архимандрита Григория Перадзе.

История 
Инициаторами основания музея были Савва Грыцуняк, митрополит Варшавский и всей Польши и Михаил Богуцкий, эксперт в области православной культуры. Музей стал первым подобным учреждением в Варшаве и третьим в Польше, после  и .

Официальное открытие состоялось 29 ноября 2011 года. Церемонии предшествовал молебен, который провёл священник , настоятель местного православного прихода.

Собрания 
Музей состоит из двух частей. Первая часть представляет собой православную часовню, в которой, кроме постоянных элементов церковного убранства, на стенах и в иконостасе стоят иконы кисти Гжегожа Зинкевича, иконы из  в Бельск-Подляски, репродукции фресок Ежи Новосельского, а также витражные рисунки . Во второй части музея представлены проекты церкви  и оригинальный витраж Сталоны-Добжаньского. С 2012 по 2015 год при музее действовала .

Примечания 

Иконы
Иконы
Иконы